Первое правительство Каи Каллас — правительство Эстонии (2021—2022)
 Второе правительство Каи Каллас — правительство Эстонии (с 2022)